Ро́берт Ге́нрихович Э́льцберг (также: Эрнест-Роберт-Генрих Эльцберг) (13 ноября 1843, Митава — 9 января 1929 Тверь) — российский деятель лесного хозяйства, действительный статский советник, глава губернского Лесного комитета в Твери, занимавшийся охраной лесов Верхней Волги; губернский гласный.

Биография 
Роберт Генрихович Эльцберг родился в Митаве 1/13 ноября 1843 года в семье служившего в Рённенском лесничестве в Курляндской губернии (территория нынешней Латвии) титулярного советника Генриха Эльцберга (-1855) и Оттилии Фабиан (1815—1886).
Он своим родным языком до конца жизни считал немецкий, хотя и прожил всю жизнь в России.
Роберт Генрихович своей трудовой стезёй избрал дело отца: он окончил Императорский лесной институт в Санкт-Петербурге и прошёл в Лесном ведомстве все ступени служебной лестницы, от самой низшей, и до должности главы губернского Лесного комитета в Твери. Он занимался охраной лесов всей Верхней Волги.

Семья несколько раз переезжала:
 Петрозаводск,
 Вятка (там Эльцберг возглавлял вятскую Контору государственных имуществ)
 Тверь.

Роберт Генрихович Эльцберг имел чин действительного статского советника; вплоть до 1917 года он состоял в Твери губернским гласным (с 1891 г.).

Был он заядлым охотником: ещё в Петрозаводске входил в правление Общества охотников, а в Твери стал одним из трёх его старшин и казначеем. Эльцберга знали и как автора научных трудов, и как изобретателя горно-таёжных лыж оригинальной конструкции, — в общем, как человека творческого, с широким кругом интересов. Одним из его увлечений была археология — Роберт Генрихович состоял в Твери действительным членом Общества любителей археологии и естествознания.

Семья 
 Жена: Ольга Романовна.
 четверо сыновей и трое дочерей; двое из сыновей, Роберт и Евгений, получили высшее техническое образование и стали инженерами-механиками:
 Роберт работал директором писчебумажной фабрики в Калужской губернии,
 Евгений — инженером-механиком на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где писал научные работы по устройству судовых механизмов.
 Дочь Ольга закончила Высшие женские естественно-научные курсы в столице и преподавала в гимназии географию и космографию.
 Дочь Иоганна Эльцберг (1882—1969) — мать Глеба Голубева, писателя, журналиста и публициста.

Награды 
 Кавалер ордена Святого Станислава II-ой степени (1878)
 Кавалер ордена Святой Анны II-ой степени (1882)
 Кавалер ордена Святого Владимира III-ей степени (1897)
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет (1908)
 Звание «Герой Труда» Тверского Союза Работников земли и леса

Примечания

Ссылки 
 Эльцберг Роберт Генрихович. До 1917 года руководил лесоохранным комитетом Тверской губернии. В 1924 году присвоено звание Героя труда. 
 От Вятского уезда: Губернские и земские гласные: Уполномоченные от ведомств: Государственных имуществ: Роберт Генрихович Эльцберг (в 1891 г.) 

Выпускники Лесного института (до 1917 года)
Действительные статские советники
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Награждённые знаком отличия беспорочной службы
Лесничие
Лесоводы России
Лесоводы Российской империи